TUP est un sigle ou un code utilisé pour désigner :
 Langues tupi, selon les normes ISO 639 des codes de langue ;
 Théorie de l'Utilisation Progressiste, Sigle français de la Progressive Utilization Theory ;
 Titre universel de paiement , ancien titre de recouvrement remplacé par le Titre interbancaire de paiement (TIP) ;
 Transmission universelle de patrimoine, forme de fusion entre deux sociétés en France.

Notes et références